Kariba può riferirsi a diverse cose:

 Il lago Kariba, un lago artificiale fra Zambia e Zimbabwe
 La diga di Kariba, che forma il lago omonimo
 La città di Kariba, in Zimbabwe
 Il distretto di Kariba, in Zimbabwe
 1676 Kariba, un asteroide del sistema solare
 Kariba, comune dello Zambia nel Distretto di Livingstone
 Kariba, comune dello Zambia nel Distretto di Siavonga